Die World Series 1971 war die 68. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Baltimore Orioles, und der Champion der National League, die Pittsburgh Pirates, gegenüber. Die Best-Of-Seven-Serie startete am 9. und endete am 17. Oktober 1971. Sieger durch einen 4:3-Sieg wurden die Pittsburgh Pirates, die damit ihre insgesamt vierte Meisterschaft erringen konnten.

Als MVP der Serie wurde Pittsburgh Rightfielder Roberto Clemente ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 9. Oktober 1971 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 2 
Montag, 11. Oktober 1971 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 3 
Dienstag, 12. Oktober 1971 im Three Rivers Stadium in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 4 
Mittwoch, 13. Oktober 1971 im Three Rivers Stadium in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 5 
Donnerstag, 14. Oktober 1971 im Three Rivers Stadium in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 6 
Samstag, 16. Oktober 1971 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 7 
Sonntag, 17. Oktober 1971 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Weblinks 
 Die World Series 1971 auf mlb.com
 Die World Series 1971 bei baseball-reference
 Die World Series 1971 bei baseball-almanac

1971
Baseball 1971
Sportveranstaltung in Baltimore
Sportveranstaltung in Pittsburgh
Baltimore Orioles
Pittsburgh Pirates